Braniștea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Braniștea (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Braniștea (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Braniștea (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Braniștea (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți

 Braniștea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Braniștea (Nicorești), Dorf im Kreis Galați
 Braniștea (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Braniștea (Suceava), Dorf im Kreis Suceava